Laina steht für

 Laina (Vorname), Vorname, Variante von Helene
 Laina (Rotthalmünster), Gemeindeteil von Rotthalmünster im Landkreis, Bayern
 Laina (Gemeinde Brunnenthal), Ortsteil von Brunnenthal, Bezirk Schärding, Oberösterreich